Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2015 – dwudzieste drugie mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet, zawody sportowe rangi mistrzowskiej organizowane przez IHF, które odbyły się w Danii w dniach 5–20 grudnia 2015 roku. W turnieju wzięły udział dwadzieścia cztery zespoły, automatycznie do mistrzostw awansowały Brazylijki jako obrończynie tytułu oraz Dunki jako gospodynie imprezy. O pozostałe miejsca odbywały się kontynentalne kwalifikacje. Mistrzostwa były jednocześnie kwalifikacją do turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro oraz eliminacją do kolejnych mistrzostw świata, na które awans uzyskał triumfator zawodów.

W czerwcu 2015 roku zaprezentowano oficjalną piłkę turniejową przygotowaną przez firmę Molten, zaś we wrześniu tegoż roku oficjalną piosenkę zawodów, wykonywaną przez Zindy Laursen. Sprzedaż biletów została uruchomiona w sierpniu 2015 roku i przekroczyła oczekiwania organizatorów, a ich ceny kształtowały się w granicach od 10 euro na mecze fazy grupowej do 61 euro za mecz finałowy.

Po czterech latach tytuł mistrzowski odzyskały Norweżki, w finałowym pojedynku pokonując Holenderki, brąz przypadł Rumunkom, które w meczu o trzecią lokatę odniosły zwycięstwo nad Polkami. Triumfatorki awansowały do MŚ 2017 oraz olimpijskich zawodów, sześć kolejnych zespołów zapewniło sobie natomiast udział w światowych turniejach kwalifikacyjnych.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki dotyczące bramkarzy, zespołów, klasyfikacji fair play oraz statystyk indywidualnych.

Wybór organizatora 
Oficjalne kandydatury wysunęły Dania i Korea Południowa, ten drugi kraj jednak wycofał swój wniosek jeszcze przed głosowaniem. IHF zatem to Danii powierzył organizację mistrzostw na spotkaniu zarządu tej organizacji w Malmö 27 stycznia 2011 roku.

Dania była już organizatorem męskich mistrzostw świata w 1978, natomiast żeńskie współorganizowała z Norwegią w 1999.

Obiekty 
Na początku lipca 2014 roku organizatorzy wskazali cztery obiekty, na których odbędzie się turniej.

Zespoły

Eliminacje

Losowanie grup 
Losowanie grup zostało zaplanowane na 24 czerwca 2015 roku. Prócz drużyn wyłonionych w eliminacjach przystąpiły do niego także dwa zespoły, które uzyskały od IHF dzikie karty. Przed losowaniem reprezentacje zostały podzielone na sześć koszyków.

W wyniku transmitowanego w Internecie losowania wyłonione zostały cztery grupy liczące po sześć zespołów.

Składy

Sędziowie 
Lista zawiera 17 par sędziowskich:

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Wybrano także drużynę gwiazd złożoną z zawodniczek do lat 22:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF